Inwentaryzacja w rachunkowości
 Inwentaryzacja powykonawcza